Reaktion () steht für:
 Chemische Reaktion, einen Vorgang, bei dem chemische Verbindungen aus anderen chemischen Verbindungen entstehen;
 Kernreaktion, einen physikalischen Prozess, bei dem ein Atomkern durch Zusammenstoß mit einem anderen Atomkern oder Teilchen seinen Zustand oder seine Zusammensetzung ändert;
 Reaktion (Verkehrsgeschehen), den verkehrskritischen Faktor des Erkennens von Gefahr;
 Reaktion (Politik), eine an den Modellen der Vergangenheit orientierte Ausrichtung;
 Reaktionsära, in der Geschichte Deutschlands die Zeit zwischen der Revolution von 1848/49 und der „Neuen Ära“;
 gegenseitige Einwirkung im Sinne von actio und reactio.

Siehe auch:

 Kettenreaktion (Begriffsklärung)
 Reaktionsbildung
 Reiz-Reaktions-Modell